Па́трик Верби́к (; 24 мая 1964, Сарния, Онтарио, Канада), известный как Пэт Вербик — бывший канадский хоккеист, нападающий, игравший в Национальной хоккейной лиге за клубы «Нью-Джерси Дэвилз», «Хартфорд Уэйлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз» и «Детройт Ред Уингз».

2010-2019 Вербик был помощником генерального менеджера в клубе НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ранее работал скаутом в «Детройт Ред Уингз».

Биография

Игровая карьера 

Вербик был выбран на драфте 1982 года клубом «Нью-Джерси Дэвилз» под общим 43-м номером. Он помог «Дьяволам» впервые пробиться в плей-офф в сезоне 1987-88, забросив в регулярном чемпионате рекордные для клуба 46 шайб.

После окончания сезона 1988-89 «Нью-Джерси» обменял Вербика в «Хартфорд Уэйлерз». В своем первом сезоне в «Хартфорде» он забросил больше всех в команде в регулярном чемпионате, во втором сезоне был признан MVP команды по итогам сезона. В 1991 году Вербик впервые принял участие в Матче всех звёзд НХЛ, а на следующий год был избран капитаном «Хартфорда». После недолгого пребывания в «Нью-Йорк Рейнджерс» Вербик подписал контракт с «Даллас Старз» как свободный агент. В составе «Далласа» завоевал Кубок Стэнли в 1999 году.

В начале сезона 1999-2000 Вербик подписал контракт с «Детройт Ред Уингз». В «Детройте» он смог набрать своё 1000-е очко, забросить свою 500-ю шайбу и попасть в 25 лучших (на тот момент) игроков по количеству голов за карьеру. Перед началом сезона 2001-02 вернулся в «Даллас», где провёл свой последний сезон. Вербик — единственный в истории НХЛ игрок, кому удалось за карьеру забросить более 500 шайб и при этом заработать более 2500 штрафных минут.

Интересные факты 

15 мая 1985 года Вербик, работая во дворе своего дома на сеялке, в результате несчастного случая получил увечье — ему отрезало большой палец на левой руке. Благодаря своевременным слаженным действиям его отца и брата, палец был спасен. После реабилитации Вербик смог продолжить карьеру хоккеиста, и, несмотря на тяжесть травмы, смог полностью поправиться к началу регулярного чемпионата.

После завершения игровой карьеры 

После окончания карьеры Вербик работал комментатором на телевидении, обслуживая выездные игры «Детройта». В сентябре 2006 года он оставил работу комментатора и пришёл работать в «Ред Уингз» на должность скаута. В 2010 году был назначен помощником генерального менеджера (Стив Айзерман) клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнининг». Покинул этот пост после девяти лет работы в этой должности. С 6 мая 2019 года стал помощником Стива Айзермана, который 19 апреля 2019 года был назначен генеральным  менеджером и исполнительным вице-президентом клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз».

Достижения 

 Серебряный призёр Чемпионата мира по хоккею 1989 года.
 Участник Матча всех звёзд в 1991 и 1996 г.г.
 Чемпион мира по хоккею 1994 года.
 Серебряный призёр Кубка мира по хоккею 1996 года.
 Обладатель Кубка Стэнли 1999 года.

Статистика

См. также 
 Список игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайб
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очков
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database 
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Садбери Вулвз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Чемпионы мира по хоккею с шайбой